Холодногорский — военный аэродром совместного базирования в Ставропольском крае, расположенный рядом с хутором Холодногорским.

История 
C 1969 по 1993 годы аэродром принадлежал СВВАУЛШ. На нём, так же как и на аэродроме Светлоград, производились учебные полёты курсантов (на самолётах Л-29, а с 1976 года — Л-39).

В 1993 году в связи с перепрофилированием училища и приостановкой подготовки штурманов аэродром был законсервирован.

С 2011 года является аэродромом совместного базирования. Планируется перевести Ставропольский аэроклуб с аэродрома Хуторская сюда.

Лётные происшествия 
Вынужденная посадка самолёта Л-29 с неработающим двигателем вне аэродрома в районе 1го разворота.

См. также 
 Ставропольское высшее военно-авиационное училище лётчиков и штурманов
 Список военных аэродромов России

Примечания

Ссылки 
 

Закрытые военные аэродромы России
Аэродромы Ставропольского края